O Tênis pares mistos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2014 foi disputado entre 19 e 24 de Agosto no Instituto do Desporto de Nanquim em Nanquim, China. O evento foi disputado em pares mistos de sexo e, na maior parte dos casos, igualmente mista de nações. A suíça Jil Teichmann e o polaco Jan Zieliński conquistaram o Ouro. Bateram Ye Qiuyu (China) e Jumpei Yamasaki (Japão), que foram Ouro. O resultado da final foi 4–6, 6–3 e [10–5]. Por fim, o Bronze foi para a romena Ioana Ducu e o argentino Matías Zukas.

Resultados 
Nota: entre parêntesis, o género do atleta - (F) para feminino e (M) para masculino.

Finais

Metade superior

Metade inferior

Referências 

Eventos de tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014